Hopffer ist der Familienname von:

 Benedikt Hopffer (1643–1684), deutscher evangelischer Theologe sowie Professor und Rektor an der Universität Tübingen
 Carl Heinrich Hopffer (1810–1876), preußischer, deutscher Schmetterlingskundler und Kaktusliebhaber
 Heinrich Hopffer (1817–1886), bayrischer, deutscher evangelischer Geistlicher in Bamberg
 Kurt von Hopffer (1892–1916), bayerischer, deutscher Offizier, Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens
 Wilhelm Hopffer (1856–1926), bayrischer, deutscher Generalleutnant